HH Forkortelsen kan betyde:

 Hamburg, Nummerplade
 Højere handelseksamen, en 3-årig gymnasial uddannelse med fokus på det merkantile område